Brady steht für:

 brady-, Wortbestandteil von Fremdwörtern aus dem Griechischen, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #brady
 Brady (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Brady Corporation, US-amerikanisches Unternehmen im Bereich von Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brady (Kentucky), Ort im Rowan County
 Brady (Maryland), Ort im Allegany County
 Brady (Montana), census-designated place und Gemeindefreies Gebiet im Pondera County
 Brady (Nebraska), Ort im Lincoln County
 Brady (Ohio), Ort im Portage County
 Brady (Oklahoma), Ort im Garvin County
 Brady (Texas), Stadt im McCulloch County
 Brady (Washington), census-designated place im Grays Harbor County
 Brady Center, Ort im Saginaw County, Michigan
 Brady Gate, Gemeindefreies Gebiet im Randolph County, West Virginia
 Brady Lake (Ohio), See im Portage County
 Brady Park, Ort im Morris County, New Jersey

im NRHP gelistete Objekte:
 Brady Building-Empire Theater, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 99000283
 Brady Cabin, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 77001090
 Brady Heights Historic District, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 80003302
 Brady Memorial Chapel, in Pocatello, Idaho, ID-Nr. 79000772
 Brady Street Historic District, in Attica, Indiana, ID-Nr. 90001785
 Brady-Bolibaugh House, in Osceola, Iowa, ID-Nr. 85000003
 Brady-Brady House, in Sandy, Utah, ID-Nr. 04001419
 Bradys Bend Iron Company Furnaces, in Bradys Bend, Pennsylvania, ID-Nr. 80003407
 Brady’s Cattle Mound, in Hopkins, South Carolina, ID-Nr. 96001094

Siehe auch:
 Brady Bond
 Brady Island
 Brady Lake
 Brady Township
 Die Brady Family
 Prady